Recomeçar (álbum de Cristina Mel)
 Recomeçar (álbum de Jotta A)
 Recomeçar (álbum de Marcozero)
 Recomeçar (canção) - da banda brasileira Restart

Desambiguação
Desambiguações de música